Federigo Fiorillo (1755-v.1823), musicien allemand ;
 Fernando Fiorillo (né en 1956), footballeur colombien ;
 Ignazio Fiorillo (1715-1787), compositeur italien ;
 Johann Dominicus Fiorillo (1748-1821), peintre et historien de l'art allemand ;
 Mario Fiorillo (né en 1962), joueur de water-polo italien ;
 Vincenzo Fiorillo (né en 1990), footballeur italien.